Ларжантьер:

 Ларжантьер — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Ларжантьер — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.
 Ларжантьер — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы.